

USA
 Friendship (Arkansas)
 Friendship (Indiana)
Friendship (Kentucky)
 Friendship (Maine)
 Friendship (Maryland)
 Friendship (New York)
 Friendship (Cherokee megye, Észak-Karolina)
 Friendship (Wake megye, Észak-Karolina)
 Friendship (Ohio)
 Friendship (Oklahoma)
 Friendship (Tennessee)
 Friendship (Virginia)
 Friendship (Wisconsin)
 Friendship (város, Wisconsin)
 Friendship (Pittsburgh)
 Friendship Township (Michigan)
 Friendship Township (Minnesota)
 West Friendship